Barbour Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barbour Hill (Montana)
 Barbour Hill (New York)